Antoine Loubière (1988, Bordeus), jugador de rugbi a XV francès que ocupa la posició de tercera línia 
 La Loubière, municipi francès al departament de l'Avairon i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villar-Loubière, municipi francès al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava